Фрэнк Энтони Грилло (, род. , Нью-Йорк, США) — американский актёр, продюсер.

Ранняя жизнь 
Грилло родился в Нью-Йорке в семье с итальянскими корнями. Окончил Нью-Йоркский университет с бизнес-степенью, а затем год проработал на Уолл-Стрит, прежде чем его пригласили на съемки рекламы для пивного бренда Miller.

Карьера 
У Фрэнка Грилло были роли во многих телесериалах и в фильмах, включая такие как «Слепое правосудие» и «Battery Park». Он известен по роли Харта Джессапа, которую исполнял с мая 1996 по март 1999 года в популярной мыльной опере «Направляющий свет». До этого он появился в рекламных роликах таких компаний, как American Express, дезодоранта Sure и Miller Genuine Draft. Также он был успешной фитнес моделью: снимался для журналов Men’s Workout и Exercise & Health в конце 1980-х и в начале 1990-х годов.

Фрэнк Грилло играл Мистера Пига в телесериале канала Spike «Точка убийства», транслировавшемся летом 2007 года. Также он играл Джимми в телесериале «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк» в эпизоде «Немного о героях…», который транслировался 28 ноября 2007 года. Фрэнк также снялся в роли Ника Савринна в первом сезоне популярного драматического телесериала «Побег».

В 2010 году Грилло снялся в фильме ужасов «День матери» в роли Дэниела Сохапи. Также в 2010 году он снимался в сверхъестественном криминальном драматическом телесериале «Врата» канала ABC. «Врата» не были продлены на второй сезон. В криминальном драматическом телесериале «Короли побега» актёра можно было увидеть в эпизоде «Дама червей» первого сезона, где он сыграл федерального агента. Фрэнк также играл вспомогательную роль в фильме «Воин» 2011 года. В 2012 году он появился в триллере «Схватка» в роли Диаза, а также в драматическом триллере «Связи нет». В фильме «Первый мститель: Другая война» 2014 года Грилло сыграл Брока Рамлоу. Летом того же года состоялась мировая премьера триллера-антиутопии «Судная ночь 2», в котором Фрэнк исполнил главную роль.

В 2016 году в прокат вышел фильм «Первый мститель: Противостояние», где вновь присутствовал персонаж Грилло, а также «Судная ночь 3». Годом позже актёра можно было увидеть в главной роли в фантастическом боевике «Скайлайн 2». В 2019 году состоялась мировая премьера фильма «Мстители: Финал», снятого при участии Грилло и ставшего самым кассовым фильмом за всю историю мирового кинематографа (без учёта инфляции).

В 2020 году актёра можно было увидеть в драматическом сериале Showtime «Миллиарды» в роли художника Нико Таннера, а также в главной роли в фильме «Джиу-джитсу: Битва за Землю», в котором его коллегами по съемочной площадке стали Ален Мусси, Жужу Чан, Тони Джаа и Николас Кейдж.

В 2021 году вышел научно-фантастический боевик «День курка» Джо Карнахана, в котором Фрэнк Грилло исполнил главную роль. Также в фильме снялись Мел Гибсон и Наоми Уоттс.

Личная жизнь 
На своей первой жене Кэти он женился в 1991 году, но супруги развелись в 1998 году. У них есть сын Реми, родившийся в январе 1997 года.

С 28 октября 2000 года Грилло был женат на актрисе Венди Мониз, игравшей его экранный любовный интерес Дину Марлер в телесериале «Направляющий свет». У пары есть двое сыновей: Лиам, родившийся 13 июня 2004 года и Рио Джозеф Грилло, родившийся 25 января 2008 года. 21 февраля 2020 года пара развелась.

С сентября 2020 года в отношениях с актрисой Никки Уилан.

Спортивная жизнь 
Помимо актёрского мастерства, Фрэнк Грилло активно занимается различными видами физической активности, как джиу-джитсу, бокс, силовые тренировки, плавание и ходьба. Основное внимание Фрэнк уделяет тренировкам по боксу, которыми занимается с ещё с ранней юности, а также силовым тренировкам как с дополнительным отягощением, так и с собственным весом. Актёр обладает отличным спортивным телосложением даже несмотря на свой возраст, что он постоянно демонстрирует появляясь на экранах в различных ролях.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Нью-Йорк
Актёры мыльных опер США
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы бизнеса Стерна (Нью-Йоркский университет)